Miejscowości w Polsce:
 Smardy Dolne
 Smardy Górne